Европско првенство у одбојци 1971. је било 8. по реду Европско првенство које се од 23. септембра до 1. октобра одржавало у Италији. Титулу је освојила репрезентација Совјетског Савеза.

Групе 

 * Повукли се са такмичења јер су били у истој групи са репрезентацијом Совјетског Савеза.
 ** Одустали.''

Први круг

Група А - Имола

Група Б - Бергамо

Група Ц - Анкона

Група Д - Милано

Група Е - Торино

Група Ф - Модена

Други круг

Група од 18.-22. места

Група од 13.-17. места

Група од 7.-12. места

Група од 1.-6. места

Коначан пласман

Спољашње везе 
 Резултати

Европска првенства у одбојци
Одбојка у Италији
Спорт у Милану
Спорт у Торину
Одбојка у 1971.